CSQ, sigle composé des trois lettres C, S et Q, peut faire référence à :
 Centrale des syndicats du Québec ;
Certificat de sélection du Québec, demande d'immigration au Québec ;
 Conseil de la souveraineté du Québec, l'ancien nom des OUI-Québec (Organisations Unies pour l'Indépendance), voir mouvement souverainiste du Québec.

CSQ est un code qui peut faire référence à :
 , Iowa, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code